LFC steht als Abkürzung für:

 Canadian Forces Land Force Command, früherer Name des kanadischen Heeres, siehe Canadian Army #Organisation
 Los Fabulosos Cadillacs, argentinische Band

Fußballvereine:
 FC Lewes, East Sussex, England
 Lichterfelder FC Berlin 1892, siehe LFC Berlin
 Linfield FC, Belfast, Irland
 Linköpings FC, Linköping, Schweden
 Liverpool Football Club, England, siehe FC Liverpool
 Liverpool Football Club, Uruguay, siehe Liverpool Montevideo
 Livingston Football Club, Schottland, siehe FC Livingston
 Ludwigsfelder FC, Ludwigsfelde, Brandenburg

Frauenfußballvereine (Ladies Football Club):
 Arsenal LFC, Arsenal Ladies Football Club
 Birmingham City LFC, Birmingham City Ladies Football Club
 Cardiff City LFC, Cardiff City Ladies Football Club
 Chelsea LFC, Chelsea Ladies Football Club
 Everton LFC, Everton Ladies Football Club
 Fulham LFC, Fulham Ladies Football Club
 Leeds United LFC, Leeds United Ladies Football Club

Abkürzung